Tornadizo, persona que cambia con facilidad, puede referirse a:

Botánica
 El nombre común de la planta Quercus suber.

Localidades en España
El Tornadizo, municipio de la provincia de Salamanca.
Tornadizos de Ávila, provincia de Ávila, Castilla y León.

Religiones
 Sinónimo de renegado, término peyorativo con el que se designa, por parte de la religión que ha abandonado, a quien es calificado como converso por parte de la religión que ha adoptado.